Појам Авела може да се односи на:
 Авела (Пенсилванија), насељено место у Пенсилванији
 Авела, насеље у Италији у округу Авелино, региону Кампанија